Beauvilliers (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Beauvilliers (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Beauvilliers (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym